Deutscher Friedhof steht für
 Deutscher Friedhof (Hanau)
 Campo Santo Teutonico, Vatikan
 Cemitério Alemão, Lissabon
Siehe auch
 Deutscher Soldatenfriedhof